Bundestagswahlkreis 81 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Tempelhof – Schöneberg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Kleve (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Kempen-Krefeld (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Krefeld (1949 bis 1961)